Nationaldemokratische Partei Deutschlands – Narodowodemokratyczna Partia Niemiec – niemiecka partia polityczna
 Nouveau parti démocratique – Nowa Partia Demokratyczna – kanadyjska partia polityczna
 NPD Group